Alagón (rzeka) – rzeka, najdłuższy prawy dopływ Tagu na obszarze Hiszpanii.
 Alagón (gmina) – miejscowość i gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii